Munstycke kan avse:

 Munstycke (musikinstrument) – den del av ett blåsinstrument genom vilken utövaren blåser in luft i instrumentet
 Munstycke– ett mekaniskt don konstruerat för att kontrollera en fluids flöde, se dysa
 Munstycke – i plast eller metall som sätts fast fram på en spritspåse, se tyll
 Lavalmunstycke – ett rör som är förträngt på mitten i timglasform för att accelerera gasflöden
 Strömningsmunstycke – ett sätt att åstadkomma strålar i allmänhet och de kan användas för flödesmätningar